Каразейское сельское поселение  или Каразейское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. Административный центр — Каразей.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1196 человек, в том числе 575 мужчин и 621 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты:
 Каразей
 Таган

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области